

Geografia 
 Cerna – comune rumeno nella regione storica della Dobrugia
 Cerna – comune croato della regione di Vukovar e della Sirmia
 Černá – comune ceco nella regione di Vysočina
 Černá u Bohdanče – comune ceco nella regione omonima
 Černá Voda – comune ceco nella regione di Olomouc
 Černá v Pošumaví – comune ceco in Boemia Meridionale

Persone 
 Kristýna Černá – biatleta ceca
 Jana Černá – scrittrice ceca
 Sylvie Černá – pentatleta ceca

Pagine correlate 
 Černá Hora